Альберичи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1846 — ?) — итальянский художник и антиквар.
  (1923—1974) — итальянский актёр.
  (XII в.) — итальянский дипломат и государственный деятель Генуэзской республики.
  (род. 1970) — австралийский журналист.